Sapir kan avse:

 Edward Sapir (1884–1939), en amerikansk antropolog och lingvist och en förgrundsfigur inom den amerikanska strukturalistiska lingvistiken
 Sapir–Whorf-hypotesen – en kontroversiell lingvistisk hypotes uppkallad efter Edward Sapir och Benjamin Lee Whorf
 Jacques Sapir (1954–), en fransk ekonom och politisk teoretiker